Herminia de Reuss-Greiz (Greiz, 1887 - Fráncfort del Óder, 1947) fue la segunda esposa del káiser Guillermo II de Alemania.

Primer matrimonio 
Quinto vástago pero cuarta mujer del príncipe soberano Enrique XXII de Reuss-Greiz y de la princesa Ida de Schaumburg-Lippe. Al quedar huérfana de madre en 1891, pasó sus primeros años en la corte de los grandes duques de Baden, Federico I y Luisa de Prusia. Su padre falleció en 1902 y su único hermano Enrique XXIV, lo sucedió pero como padecía una enfermedad mental hubo una regencia. 

Herminia se casó en primeras nupcias el 7 de enero de 1907 con el príncipe Juan Jorge de Schoenaich-Carolath (1873-1920), del cual nacieron cinco hijos:
Príncipe Hans Jorge Enrique Luis Federico Hermann Fernando de Schoenaich-Carolath, nacido en 3 de noviembre de 1907 y muerto en acción en el frente ruso el 9 de agosto de 1943, se casó con la baronesa Sibila von Zedlitz und Leipe, con descendencia.
Príncipe Jorge Guillermo de Schoenaich-Carolath, nacido el 16 de marzo de 1909 y fallecido en la adolescencia el 1 de noviembre de 1927.
Princesa Herminia Carolina Wanda Ida Luisa Teodora Victoria Augusta de Schoenaich-Carolath, nacida el 9 de mayo de 1910 y fallecida el 30 de mayo de 1959. Se casó con Hugo Herbert Hartung, fallecido en 1945 mientras era prisionero de los soviéticos, sin descendencia. 
Príncipe Fernando Juan Jorge Hermann Enrique Luis Guillermo Federico Augusto de Schoenaich-Carolath, nacido el 5 de abril de 1913 y fallecido el 17 de octubre de 1973. Se casó en primeras nupcias con Rosa Rauch y en segundas nupcias con la baronesa Margret von Seckendorff, sin descendencia de ambas uniones.
Princesa Enriqueta Herminia Wanda Ida Luisa de Schoenaich-Carolath, nacida el 25 de noviembre de 1918 y fallecida el 16 de marzo de 1972. Se casó con el príncipe Carlos Francisco de Prusia, con descendencia.

Matrimonio con Guillermo II 

Tras enviudar en abril de 1920, la princesa conoció a su segundo marido, el antiguo káiser de Alemania Guillermo II, a fines de 1921. Este acababa de perder a su primera esposa, la princesa Augusta Victoria de Schleswig-Holstein-Sonderburg-Augustenburg, apenas un año después de que se suicidara uno de sus hijos, el príncipe Joaquín de Prusia. Desde 1918 residía exiliado en los Países Bajos, en su residencia de Huis Doorn tras abdicar al final de la I Guerra Mundial. 

La razón del encuentro en Haus Doorn se enmarcó en el agradecimiento que el káiser quiso dispensar al hijo de Herminia después de que éste le enviara un regalo de cumpleaños. El káiser invitó a Herminia y sus hijos al Haus Doorn y allí quedó impresionado por el atractivo y la inteligencia de la princesa. El káiser y Herminia se casaron en 1922.

Herminia pronto se sintió atraída por el movimiento nacionalsocialista y no dudó ni un momento en mostrar su pleno apoyo a éste, pero fracasó al sondear la posibilidad de que el nacionalsocialismo restaurara en el trono de Alemania a su esposo. Durante la guerra residió con su marido en el Haus Doorn hasta enviudar en 1941.

Últimos años y fallecimiento 

De vuelta en Alemania tras la muerte de Guillermo II, se instaló en una finca de los Hohenzollern en Saabor, Silesia, y después en Brandeburgo, de donde no pudo escapar del avance de las tropas soviéticas en las últimas semanas de la Segunda Guerra Mundial. Arrestada por las autoridades militares soviéticas, fue internada en un campo de concentración de Paulinenhof. Hubo mucha actividad por dejarla libre y traerla a la zona de ocupación de Alemania Federal por medio de su pariente cercano Karl Ludwig Conde de Luxburg, Príncipe de Schonaich-Carolath-Beuthen. Posteriormente fue liberada y se le permitió residir bajo arresto domiciliario en la ciudad de Fráncfort del Óder dentro de la zona de ocupación soviética, donde murió a causa de un ataque al corazón el 7 de agosto de 1947. A petición del Conde de Luxburg, fue sepultada en el "Templo Antiguo" en el Parque de Sanssouci en Potsdam, lugar de descanso de otros miembros de la familia imperial, inclusive la primera esposa de Guillermo II, Augusta Victoria de Schleswig-Holstein.

Ancestros

Referencias
 Hermine Prinzessin von Preußen: „Der Kaiser und ich“. Mein Leben mit Kaiser Wilhelm II. im Exil. Herausgegeben, aus dem Niederländ. übersetzt und kommentiert von Jens-Uwe Brinkmann. MatrixMedia-Verlag, Göttingen 2008, ISBN 978-3-932313-26-4.
 Friedrich Wilhelm Prinz von Preußen: Das Haus Hohenzollern 1918–1945. Langen u. a., München u. a. 1985, ISBN 3-7844-2077-X.
 Friedhild den Toom, Sven Michael Klein: Hermine. Die zweite Gemahlin von Wilhelm II.. Verein für Greizer Geschichte e.V. u. a., Greiz 2007.
 Louis Ferdinand Freiherr von Massenbach: Die Hohenzollern einst und jetzt. Die königliche Linie in Brandenburg-Preußen. Die fürstliche Linie in Hohenzollern. 21. überarbeitete Auflage. Verlag Tradition und Leben, Bonn 2009, ISBN 978-3-9800373-0-3.

Enlaces externos 

 Prinzessin Hermine en Preussen.de

Nobles de Alemania del siglo XIX
Consortes de miembros de la casa de Hohenzollern
Princesas de Reuss
Damas de la Orden del Águila Negra
Damas de la Orden de Luisa
Condes de Luxburg
Nacidos en Turingia
Fallecidos en Fráncfort del Óder
Nacidos en Greiz